Сюнкити Хамада (; ) — японский хоккеист на траве, вратарь. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года, участник летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Сюнкити Хамада родился 19 октября 1910 года в японском городе Минамиавадзи.

Учился в университете Кэйо в Токио, играл в хоккей на траве за его команду.

В 1932 году вошёл в состав сборной Японии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 2 матча, пропустил 13 мячей (одиннадцать от сборной Индии, два — от США).

В 1936 году вошёл в состав сборной Японии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине, поделившей 5-6-е места. Играл на позиции вратаря, провёл 3 матча, пропустил 11 мячей (девять от сборной Индии, по одному — от США и Венгрии).

Впоследствии был директором текстильной компании Daiwa Spinning and OM, Ltd.

Умер 7 декабря 2009 года в японском городе Токио от сердечной недостаточности.

Примечания 

Хоккеисты на траве Японии
Игроки мужской сборной Японии по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1932 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1932 года